Wacław Makowski (działacz ludowy)
 Wacław Makowski (inżynier) (1872–1929) – inżynier, działacz polityczny
 Wacław Makowski (1880-1942) – polski prawnik i polityk
 Wacław Makowski (1897-1986) – pułkownik pilot Wojska Polskiego